Violate (天孤星ベヒーモスのバイオレート, Tenkosei Behīmosu no Baiorēto) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Béhémoth, de l'étoile Céleste de la Solitude, Violate apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage de Violate n'apparaît que dans le Manga « The Lost Canvas ».

Ce manga, basé sur l'œuvre principale « Saint Seiya » créé par Masami Kuramada, nous raconte l'histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Le Spectre de l'Ombre 

Alors qu'Hadès, l’Empereur du Monde des Morts, est au Sanctuaire afin de se confronter avec Sasha/Athéna, il met en place dans le ciel son « Lost Canvas » : peinture qui a le pouvoir de faire disparaître tout être vivant sur la planète.

Pandore, qui est là pour protéger et ramener Hadès à son château, n’accepte pas l’idée que Temna de Pégase importune son maître. Elle ordonne alors à Violate, Spectre du Béhémoth, caché jusqu’ici dans l’ombre d’Hadès, d’apparaitre et de le protéger contre Temna, déterminé à ne pas laisser échapper son adversaire. 

Le Spectre s’exécute et contre une à une les attaques successives de Temna de Pégase et de Rasgado du Taureau. Rasgado réussi à bloquer le Spectre Violate tandis que Temna tente de rattraper le char d’Hadès. Tenma y parvient mais il est repoussé par Pandore qui utilise son trident. Le chevalier Pégase retombe alors sur terre et Violate rejoint le char s’éloignant vers le château de l’Empereur des morts...

Une scène montre Violate dénudée, ce qui démontre qu'elle est une femme. Elle réapparaît pour défier Regulus, Chevalier d'Or du Lion, mais se voit incapable de le vaincre. Violate est terrassée par le Lightning Plasma, et prie son maître Éaque de lui pardonner son impuissance.

Surplis 

La surplis de Violate représente le Béhémoth, puissante créature terrestre issue de la mythologie juive.

Technique 

 Sauvagerie Extrême (Brutal Real).

Spectres d'Hadès